|-
| 171801 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171802 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171803 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171804 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171805 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171806 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171807 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171808 - || || 21 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171809 - || || 25 de febrer de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 171810 - || || 18 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171811 - || || 24 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171812 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171813 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171814 - || || 16 de febrer de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 171815 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171816 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171817 - || || 15 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171818 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171819 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171820 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171821 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171822 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171823 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171824 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171825 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171826 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171827 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171828 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171829 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171830 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171831 - || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171832 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171833 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171834 - || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171835 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171836 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171837 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171838 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171839 - || || 12 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171840 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171841 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171842 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171843 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171844 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171845 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171846 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171847 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171848 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171849 - || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171850 - || || 12 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171851 - || 2001 MG || 16 de juny de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 171852 - || || 16 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171853 - || || 26 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171854 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171855 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171856 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171857 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171858 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171859 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171860 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171861 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171862 - || || 13 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171863 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171864 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171865 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171866 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171867 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171868 - || || 24 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 171869 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171870 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171871 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171872 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171873 - || || 22 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171874 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171875 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171876 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171877 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171878 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171879 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171880 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171881 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171882 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171883 - || || 26 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171884 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171885 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171886 - || || 9 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171887 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171888 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171889 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171890 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171891 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171892 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171893 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171894 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171895 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171896 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171897 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171898 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171899 - || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171900 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1